Симеон Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Симеон Иванов (р. 1985), тенисист
 Симеон Иванов (р. 1990), футболист
 Симеон Иванов, автомобилен състезател
 Симеон Иванов, архитект